Methodist Tabernacle bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Methodist Tabernacle (Georgia), ID-Nr. 80001186
 Methodist Tabernacle (Virginia), ID-Nr. 75002024